Krippenmuseen bezeichnet:

 Bamberger Krippenmuseum
 Krippenmuseum Brixen, Krippenmuseum innerhalb des Diözesanmuseums Hofburg Brixen in Südtirol
 Krippenmuseum (Dornbirn), das Krippenmuseum in Dornbirn (Vorarlberg)
 Krippenmuseum Glattbach/Unterfranken
 Norddeutsches Krippenmuseum, Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern
 Haus der Krippen (Klüsserath)
 Arskrippana Losheim (Eifel)
 Schwäbisches Krippenmuseum, Mindelheim
 Krippenmuseum (Oberstadion), das Krippenmuseum in Oberstadion, Baden-Württemberg
  ehem. Krippenmuseum in Telgte, heute integriert in das Museum RELíGIO – Westfälisches Museum für religiöse Kultur 
 Oberhessisches Weihnachtskrippen-Museum in Ulfa (Nidda) (Hessen)
siehe auch: Weihnachtskrippe#Krippensammlungen und Krippenmuseen